Глаголев Василь Васильович — генерал-полковник (1944), Герой Радянського Союзу (1.11.1943).
 Глаголєв Геннадій Володимирович (1947—2005) — радянський і російський режисер (Одеської кіностудії та к/ст. «Ленфільм»), актор, сценарист.
 Глаголєв Олександр Олександрович (1872—1937) — протоієрей, священик Російської православної церкви, богослов.

 Глаголєва Віра Віталіївна — радянська, російська актриса театру і кіно, кінорежисер, сценарист, продюсер. Народна артистка Росії (2011).
 Глаголєва-Аркадьєва Олександра Андріївна (1884—1945) — доктор фізико-математичних наук (1935).

Примітки 

Російські прізвища